Guacamaya peut désigner :

Toponymes

Guacamaya : localité de la paroisse civile de Sierra Parima de la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Guacamaya : localité de la paroisse civile d'Augusto Mijares de la municipalité de Zamora, dans l'État d'Aragua.

Autres 
 Guacamaya : un genre de plantes de la famille des Rapateaceae.

Homonymie de toponyme